20 chansons d'or est un album de Mireille Mathieu (1984).
 20 chansons d'or est un album de Jacques Higelin (1998).